Зво́нкий альвеоля́рный имплози́вный согла́сный — согласный звук, присутствующий в некоторых языках. Символ в алфавите МФА — , аналог в алфавите X-SAMPA — d_<. В алфавите МФА символ представляет собой строчную литеру d с небольшим выступающим крючком в правую сторону от буквы.

Примеры

См. также 
 Глухой имплозивный согласный

Примечания

Библиография 

Альвеолярные согласные
Имплозивные согласные